Der Name Étival bezeichnet:

 mehrere Ortschaften in Frankreich:
Étival, Gemeinde im Département Jura
Étival-Clairefontaine, Gemeinde im Département Vosges
Étival-lès-le-Mans, Gemeinde im Département Sarthe
Étival-en-Charnie, ehemalige Gemeinde im Département Sarthe, heute Teil der Gemeinde Chemiré-en-Charnie

ehemalige Klöster in Frankreich:
 Abtei Étival, ein ehemaliges Kloster der Benediktiner und der Prämonstratenser in Étival-Clairefontaine im Département Vosges, Frankreich
 Abtei Étival-en-Charnie, ein ehemaliges Kloster der Benediktinerinnen in Chemiré-en-Charnie im Département Sarthe, Frankreich